Haqqani ist der Familienname folgender Personen:
 Dschalaluddin Haqqani (1939–2018), afghanischer Islamist
 dessen Sohn und Nachfolger Siradschuddin Haqqani, afghanischer Warlord und Taliban
 Hussein Haqqani (* 1956), pakistanischer Diplomat
 Naseeruddin Haqqani († 2013), pakistanischer Terrorist

Haqqani bezeichnet ferner:
 Haqqani-Netzwerk, islamistische Organisation
 religiöser Gesangsstil der tadschikischen Musik